DHR est un sigle pouvant signifier :
 Division d'Honneur Régionale, une division amateur de football, la DHR correspond en général à la Division 7 ou à la Division 8 ;
 Device History Record, dans le cadre de la réglementation des États-Unis d'Amérique relative aux aliments et médicaments (FDA) ; c'est l'équivalent du dossier de lot de production ;
 Digital Hardcore Recordings, un label de musique hardcore allemand ;
 détenu à haut risque, dans les prisons françaises ;
 Dhr, ou dhr, pour De Heer (traduction littérale : le monsieur), en néerlandais, pouvant être simplement traduit par Monsieur ou par l'abréviation en français M..